Sandbæk ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Sandbæk (1904–1986), dänischer lutherischer Pfarrer und Widerstandskämpfer
 Ulla Sandbæk (* 1943), dänische Politikerin